Clifton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Clifton Township (Arkansas)
 Clifton Township (Washington County, Kansas)
 Clifton Township (Wilson County, Kansas)
 Clifton Township (Lyon County, Minnesota)
 Clifton Township (Traverse County, Minnesota)
 Clifton Township (Missouri)
 Clifton Township (North Dakota)
 Clifton Township (Pennsylvania)
 Clifton Township (Beadle County, South Dakota)
 Clifton Township (Spink County, South Dakota)